Valle kan syfta på:

Valter

Geografi

Antarktis 

 Valle (udde),

Honduras 

 Departamento de Valle, departement,

Norge 

 Valle kommun, Aust-Agder fylke,

Sverige 
  Valle härad – norra Västergötland